LG GM200 — мьюзикфон компании LG. Телефон оснащён системой звука 2.1 (две колонки и встроенный сабвуфер).
По бокам модели располагаются стереодинамики, а на задней панели большой сабвуфер с оригинальным кольцеобразным динамиком. Эта мини саунд-система позволяет добиться отличного звучания, например, при активации функции беспроводного радио. Кроме того, в модели GM200 реализована технология Dolby Mobile.

Прошивка 
В последней прошивке, которая получила наименование «v10o» исправлено следующее:
 Не работал предиктивный режим ввода текста T9 в Java-приложениях;
 Телефон зависал, когда разряжался аккумулятор (при работающем плеере);
 При поставленном на паузу плеере (в фоновом режиме) после поступления звонка и по окончании разговора происходило самопроизвольное воспроизведение;
 Если при проигрывании плеера совершить вызов (свернув плеер в фон), то плеер не ставился на паузу, а полностью отключался;
 В опциях видеокамеры на вкладке «Разрешение» перемещая курсор ниже строки «320x240» активная строка смещалась на позицию ниже, открывая пустую строку;
 Не были переведены на русский язык некоторые пункты меню.

Технические характеристики

Общие характеристики 
 Стандарт GSM 900/1800/1900
 Тип — телефон
 Тип корпуса — классический
 Материал корпуса — пластик
 Управление — навигационная клавиша
 Вес — 85 г
 Размеры (ШxВхТ) — 48 × 106 × 14 мм

Экран 
 Тип экрана — цветной TFT, 262.14 тыс. цветов
 Диагональ — 2 дюйма
 Размер изображения — 176 × 220 пикс.
 Русификация — есть
 Звонки
 Тип мелодий — полифонические, MP3-мелодии
 Виброзвонок — есть

Мультимедийные возможности 
 Фотокамера — 2 млн пикс., 1600 × 1200
 Запись видеороликов — есть
 Воспроизведение видео — MPEG4, H.263,3gp
 Аудио — MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радиоприёмник
 Игры — есть
 Java-приложения — есть
 Разъем для наушников — 3.5 мм

Связь 
 Интерфейсы — USB, Bluetooth 2.1
 Доступ в интернет — WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент
 Модем — есть
 Синхронизация с компьютером — есть
 Использование в качестве USB-накопителя — есть

Память 
 Объём встроенной памяти — 14 МБ
 Поддержка карт памяти — microSD (TransFlash), объёмом до 2 Гб

Сообщения 
 Дополнительные функции SMS — ввод текста со словарем
 MMS — есть

Питание 
 Тип аккумулятора — Li-Ion
 Ёмкость аккумулятора — 950 мАч
 Время разговора — 8:24 ч
 Время ожидания — 450 ч

Другие функции 
 Автодозвон — есть
 Профиль A2DP — есть
 Записная книжка и органайзер
 Записная книжка в аппарате на 1000 номеров
 Поиск по книжке- есть
 Обмен между SIM-картой и внутренней памятью — есть
 Органайзер — будильник, калькулятор, планировщик задач

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мобильные телефоны LG